Арсенид нептуния — бинарное неорганическое соединение
нептуния и мышьяка
с формулой NpAs,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Арсенид нептуния образует кристаллы нескольких модификаций:
 кубическая сингония, пространственная группа F m3m, параметры ячейки a = 0,5835 нм, существует при температуре ниже -131°С;
 тетрагональная сингония, параметры ячейки a = 0,58312 нм, c = 0,58281 нм, существует в интервале температуре -131÷-98°С;
 кубическая сингония, пространственная группа F m3m, параметры ячейки a = 0,58318 нм, существует при температуре выше -98°С.

Литература 
 

Соединения нептуния
нептуния